Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicholas Monroe e Eric Nunez che hanno battuto in finale Daniel Garza e Santiago González 4-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie 

 Matthew Ebden /  Vladimir Obradovic (primo turno)
 Rainer Eitzinger /  Alessandro Motti (primo turno)

 Martín Alund /  Horacio Zeballos (primo turno)
 Rui Machado /  Carlos Poch-Gradin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2008